São Vicente, expression portugaise signifiant "" en français.

Toponymes

São Vicente, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte
São Vicente, municipalité située dans l'État de São Paulo
São Vicente de Minas, municipalité située dans l'État du Minas Gerais
São Vicente do Sul, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul

São Vicente, une des îles constituant l'archipel
São Vicente, une municipalité du Cap-Vert

São Vicente, ville et municipalité située dans l'île et région autonome de Madère
São Vicente, une des paroisses civiles de la municipalité ci-dessus et lui ayant donné son nom
São Vicente, paroisse civile de la municipalité d'Abrantes, située dans le district de Santarém
São Vicente, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga
São Vicente, une des paroisses civiles de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real
São Vicente, une des paroisses civiles de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda
São Vicente da Beira, une des paroisses civiles de la municipalité de Castelo Branco, située dans le district de Castelo Branco
São Vicente de Aljubarrota, une des paroisses civiles de la municipalité de Batalha, située dans le district de Leiria
São Vicente de Fora, une des paroisses civiles de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne
São Vicente de Lafões, une des paroisses civiles de la municipalité d'Oliveira de Frades, située dans le district de Viseu
São Vicente de Pereira Jusã, une des paroisses civiles de la municipalité d'Ovar, située dans le district d'Aveiro
São Vicente do Paul, une des paroisses civiles de la municipalité de Santarém, située dans le district de Santarém
São Vicente de Távora, une des paroisses civiles de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo
São Vicente do Penso, une des paroisses civiles de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga
São Vicente do Pigeiro, une des paroisses civiles de la municipalité d'Évora, située dans le district d'Évora
São Vicente e Ventosa, une des paroisses civiles de la municipalité d'Elvas, située dans le district de Portalegre
São Vicente Ferreira, une des paroisses civiles de la municipalité de Ponta Delgada, située sur l'île de São Miguel, dans la région autonome des Açores
le cap de São Vicente, promontoire rocheux sur l'océan Atlantique, situé sur le territoire de la paroisse civile de Sagres et de la municipalité de Vila do Bispo, dans le district de Faro

Voir aussi
 : saints catholiques et orthodoxes ayant porté ce nom ;
 : toponymes de langue française ;
 : toponymes de langue portugaise.

Sao Vicente